Бо́гларка Че́мер (, более известна под сценическим псевдонимом Бо́гги (; род. 30 ноября 1986, Будапешт) — венгерская певица. Представительница Венгрии на Евровидении 2015 с песней Wars for Nothing.

Биография 
Богги начала заниматься музыкой в 13 лет. Через два года она приступила к изучению классического вокала и фортепиано в музыкальной школе. Параллельно она учится в Школе искусств им. Ференца Эркеля и джазовой музыкальной школе. Богги провела год в Париже, где освоила профессию туристического гида.

Музыкальная карьера

2009—2013 
В 2009 году Богги создала музыкальную группу Csemer Boglarka Quartet. Через некоторое время группа начинает называться Boggie. Дебютный альбом группы был выпущен в 2013 году. В 2013 году исполнительница представила клип на песню «Parfüm / Nouveau Parfum», который, впоследствии стал популярен на YouTube.

Евровидение 2015

Скандал вокруг песни «Wars for Nothing» 
Когда Богги была выбрана участвовать на Евровидении 2015, израильские дипломаты выразили недовольство по поводу текста песни. Они отметили, что в песне поётся о военных конфликтах в секторе Газа. Посол Израиля в Будапеште обратился в местный орган, отвечающий за теле- и радиовещание с просьбой дисквалифицировать песню от Венгрии, потому что, как известно, к Евровидению не допускаются песни, в тексте которых присутствуют политические призывы, но Богги успешно смогла выступить на конкурсе.

Евровидение 2015. 1-й полуфинал 
В первом полуфинале Евровидения 2015 Богги выступила под номером 10. В итоге Венгрия заняла 8 место с 67 баллами и тем самым вышла в финал. Самый высокий балл (12) в первом полуфинале Венгрия получила от Эстонии. Венгрия отдала высший балл России.

Евровидение 2015. Финал 
В финале Богги выступила под двадцать вторым номером и заняла 20-е место с девятнадцатью баллами от шести стран. Самый высокий балл (8) в финале Венгрии дала Эстония. Венгрия отдала высший балл Бельгии.

Дискография 
2013 — Parfüm / Nouveau Parfum
2015 — Wars For Nothing (Евровидение 2015 от Венгрии)

Примечания

Ссылки 
 Boggie — участница Евровидения 2015

Певцы и певицы, известные под псевдонимами
Участники «Евровидения-2015»
Представители Венгрии на «Евровидении»